Jiří Veselý era il detentore del titolo, ma ha scelto di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Sebastian Korda ha sconfitto Ramkumar Ramanathan con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Kamil Majchrzak (quarti di finale)
  Alexei Popyrin (quarti di finale)
  Il'ja Ivaška (semifinali)
  Evgenij Donskoj (quarti di finale)

  Antoine Hoang (First round)
  Henri Laaksonen (ritirato)
  Sebastian Korda (campione)
  Martin Kližan (First round)

Qualificati 

  Duje Ajduković (primo turno)
  Geoffrey Blancaneaux (primo turno)

  Johannes Härteis (secondo turno)
  Marvin Möller (semifinali)

Lucky loser 

  Matthias Bachinger (secondo turno)

Wildcard 

  Maximilian Marterer (primo turno)
  Max Hans Rehberg (secondo turno)

  Mats Rosenkranz (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Challenger Eckental 2020